Буквица може да се односи на:

 Буква, врста дрвета, деминутив буквица
 плод букве или буквин жир
 Буквица (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Буквица (писмо) - један од најстаријих словенских назива азбуке
 Босанчица (врста ћирилице)
 Глагољица
 Нотно писмо
 Мајсторско писмо
 Војна књижица